Sicaud est le nom de:
Pierre Sicaud (1911-1998), administrateur de la France d'outre-mer ;
Sabine Sicaud (1913-1928), poétesse.